Диков — русская и болгарская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Диков, Антон (1938—2004) — болгарский пианист и педагог.
 Диков, Борис Александрович (1918—2006) — российский кларнетист и музыкальный педагог.
 Диков, Василий Иванович (1874—1937) — русский поэт.
 Диков, Величко Иванов (в монашестве Иосиф; 1907—1987) — епископ Болгарской Православной Церкви, митрополит Нью-Йоркский.
 Диков, Дико (1910—1985) — болгарский коммунистический генерал, министр внутренних дел НРБ
 Диков, Иван Михайлович (1833—1914) — русский адмирал, морской министр
 Диков, Николай Николаевич (1925—1996) — советский и российский археолог, член-корреспондент РАН
 Диков, Сергей Алексеевич (1926—2018) — советский военачальник, генерал-полковник

Топоним 
 Диков — село Ровненского района Ровненской области Украины.
 Диково